Чхонан:

 Чхонан — город в провинции Чхунчхон-Намдо, Южная Корея
 Чхонан (корвет) — патрульный военный корвет южнокорейских ВМС класса «Похан»